Spojení písmen J a K může mít různé významy:

JK 
 IATA kód společnosti Spanair
 Klopný obvod JK
 zkratka Jezdecký klub

Jk
Jakubské – odrůda vinné révy